

Personnalité 
Armando Diaz peut désigner :
 Armando Diaz, un militaire italien de haut rang de la Première Guerre mondiale.

Navire 
Armando Diaz peut aussi désigner :
 Armando Diaz, un croiseur léger de classe Luigi Cadorna de la Regia Marina.